Löktravar (Alliaria) är ett släkte av korsblommiga växter. Löktravar ingår i familjen korsblommiga växter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 
Den virtuella floran 

Korsblommiga växter